Гремя́чево — деревня в Чердынском районе Пермского края России. Расположена на правом берегу реки Камы, при впадении в неё речки Гремячевка. Входит в состав Керчевского сельского поселения.

В посёлке зарегистрировано 150 хозяйств с населением 324 человека. Находится в 4 км от посёлка Керчевский, в 48 км от г. Соликамск, в 120 км от г. Чердынь.

История 
По списку населённых мест Чердынского уезда в 1897 году селение состояло из 7-ми дворов, в которых проживало 39 человек. В 1910 году селения не существует за выселением жителей в Сибирь.

Культурные учреждения 
В деревне Гремячево есть клуб, 3 магазина, здравпункт. До 2000 года в деревне имелись: начальная школа, детский сад, баня, кирпичный завод. Транспортный парк составлял 60 единиц техники.

Основное производство 
До 2000 года основное производство — лесозаготовка. Гремячевский лесозаготовительный участок был одним из крупных предприятий Пермской области. Производство составляло 120 тыс. м³ леса в год.

Улицы 
 50 лет Октября ул.
 Гремячевская ул.
 Дружбы ул.
 Камская ул.
 Кирова ул.
 Коммунистическая ул.
 Космонавтов ул.
 Лесной пер.
 Строительная ул.

Примечания 

Населённые пункты Чердынского района